Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Edelstal enthält ein denkmalgeschütztes, unbewegliches Objekt der Gemeinde Edelstal.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Edelstal
!